Старение:
 Старение (биология) — процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей
 Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса
 Демографическое старение — увеличение доли пожилых людей в общей численности населения. 
 Старение материалов — постепенное необратимое изменение свойств объекта, вызванное химическими и (или) физическими процессами, самовольно протекают в материалах, в т. ч.:
 Старение металлов

См. также 
 Устаревание